Arctopora är ett släkte av nattsländor. Arctopora ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Husmasknattsländor
Arctopora